{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (83701) - || 2001 TA75 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83702) - || 2001 TJ75 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83703) - || 2001 TX75 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83704) - || 2001 TO76 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83705) - || 2001 TL77 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83706) - || 2001 TM77 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83707) - || 2001 TQ77 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83708) - || 2001 TW77 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83709) - || 2001 TW80 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83710) - || 2001 TW81 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83711) - || 2001 TH82 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83712) - || 2001 TS82 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83713) - || 2001 TJ84 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83714) - || 2001 TU86 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83715) - || 2001 TV86 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83716) - || 2001 TM88 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83717) - || 2001 TW91 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83718) - || 2001 TB94 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83719) - || 2001 TH94 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83720) - || 2001 TJ94 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83721) - || 2001 TT97 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83722) - || 2001 TL98 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83723) - || 2001 TN98 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83724) - || 2001 TA101 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83725) - || 2001 TW103 || 15 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (83726) - || 2001 TR104 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83727) - || 2001 TO105 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83728) - || 2001 TH110 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83729) - || 2001 TG111 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83730) - || 2001 TP116 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83731) - || 2001 TW116 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83732) - || 2001 TC118 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83733) - || 2001 TK118 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83734) - || 2001 TY121 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83735) - || 2001 TW122 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83736) - || 2001 TS124 || 12 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (83737) - || 2001 TA125 || 12 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (83738) - || 2001 TA126 || 12 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (83739) - || 2001 TO128 || 13 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83740) - || 2001 TQ130 || 8 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83741) - || 2001 TT130 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83742) - || 2001 TD131 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83743) - || 2001 TZ133 || 12 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (83744) - || 2001 TN134 || 13 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83745) - || 2001 TP136 || 14 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83746) - || 2001 TQ136 || 14 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83747) - || 2001 TR136 || 14 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83748) - || 2001 TT136 || 14 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83749) - || 2001 TO137 || 14 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83750) - || 2001 TS137 || 14 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83751) - || 2001 TX137 || 14 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83752) - || 2001 TY137 || 14 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83753) - || 2001 TX138 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83754) - || 2001 TJ139 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83755) - || 2001 TS139 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83756) - || 2001 TJ140 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83757) - || 2001 TX144 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83758) - || 2001 TW145 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83759) - || 2001 TC151 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83760) - || 2001 TC152 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83761) - || 2001 TE152 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83762) - || 2001 TH152 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83763) - || 2001 TW153 || 13 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83764) - || 2001 TA158 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83765) - || 2001 TP159 || 12 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (83766) - || 2001 TQ159 || 12 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (83767) - || 2001 TZ160 || 11 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83768) - || 2001 TR161 || 11 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83769) - || 2001 TU161 || 11 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83770) - || 2001 TB164 || 11 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83771) - || 2001 TL165 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83772) - || 2001 TW170 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83773) - || 2001 TN171 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83774) - || 2001 TS171 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83775) - || 2001 TB172 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83776) - || 2001 TP174 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83777) - || 2001 TE179 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83778) - || 2001 TD195 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83779) - || 2001 TE198 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83780) - || 2001 TC199 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83781) - || 2001 TD199 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83782) - || 2001 TL201 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83783) - || 2001 TU201 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83784) - || 2001 TY201 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83785) - || 2001 TU202 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83786) - || 2001 TT203 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83787) - || 2001 TU203 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83788) - || 2001 TV204 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83789) - || 2001 TC205 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83790) - || 2001 TH209 || 12 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (83791) - || 2001 TR210 || 13 oktober 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83792) - || 2001 TS210 || 13 oktober 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83793) - || 2001 TF211 || 13 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83794) - || 2001 TM211 || 13 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83795) - || 2001 TX211 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83796) - || 2001 TC212 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83797) - || 2001 TX212 || 13 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83798) - || 2001 TG214 || 13 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83799) - || 2001 TU216 || 13 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83800) - || 2001 TJ217 || 14 oktober 2001 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten